Нагаяма():

Персоналии 
 Нагаяма, Норио (1949—1997) — японский убийца и писатель.
 Нагаяма, Рюдзю (род. 1996) — японский дзюдоист.
 Нагаяма Такэсиро (1837—1904) — японский государственный и военный деятель.

Топонимы 
 Нагаяма — железнодорожная станция на линиях Сагамихара и Тама, расположенная в городе Тама.